Тихон Егоров:
 Егоров, Тихон Андреевич (1903—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Егоров, Тихон Георгиевич (1891—1959) — советский психолог и педагог.